Grays bezeichnet mehrere

Orte in England:
 Grays, Stadt in Thurrock, östlich von London am Nordufer der Themse

in den Vereinigten Staaten:
 Grays (Arkansas)
 Grays (Louisiana)
 Grays (Pennsylvania)
 Grays (South Carolina)
 Grays (Virginia)
 Grays (Washington)

Siehe auch:
 Greys
 Grace